Gregor se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 František Gregor Jr
 Mary J.F. Gregor